Морис де Краон; Морис Краонский ():

 Морис I де Краон (ок. 1080 — ок. 1117)
 Морис II де Краон (ок. 1131—1196) — французский феодал и поэт.
 Морис III де Краон (ок. 1165—1208) — французский миннезингер (поэт-музыкант из рыцарского сословия).
 Морис IV де Краон (ок. 1213—1250)
 Морис V де Краон (ок. 1239—1277)
  — французский феодал и посол в Англии.
 Морис VII де Краон (ок. 1309—1330)
 Примечания